Clarac pode referir-se a:

 Clarac (Alta Garona)
 Clarac (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus;

Desambiguações de topônimos